El Colegio Stocco es una tradicional institución de enseñanza privada de la región ABC de São Paulo que atiende los segmentos de la Educación Infantil, Enseñanza Básica y Secundaria o “Ensino Médio”, este recientemente inaugurado . Está ubicado en la ciudad de Santo André desde hace casi 7 décadas, fundado precisamente en el año 1954 por las hermanas Alzira Stocco de Camargo Neves y Albina Stocco. Presenta una historia en la educación  que atraviesa generaciones, nacida por el reto de prepararle a la hija mayor de Alzira, Sandra de Camargo Neves Sacco para el entonces examen de admisión a la segunda etapa de la enseñanza básica del Colégio Américo Brasiliense , también en Santo André.
Stocco es un colegio con metodología propia  y que está comprometido con la diversidad de ideas y con el respeto a las diferentes opiniones, formando personas para actuar de manera creativa, crítica, autónoma y responsable en la sociedad . Tiene cuatro sucursales, estando dos de ellas en la Vila Alzira, dedicadas a la Enseñanza Infantil y años iniciales de la enseñanza básica (titulado en Brasil como “Ensino Fundamental 1”) y otras dos ubicadas en el Bairro Jardim, siendo una dedicada a la enseñanza básica, niveles inicial y final (llamados “Ensino Fundamental 1 e 2”) y otra exclusiva a la secundaria o “Ensino Médio”, inaugurada en 2023.

Historia 
Un colegio que nace con el sueño, la fuerza y la audacia de la mujer

El sueño 
El Colegio Stocco fue fundado por dos educadoras decididas, audaces e independientes, Alzira Stocco de Camargo Neves y Albina Stocco. 

Las hermanas heredaron de sus ancestros, inmigrantes italianos, el empuje y la persistencia para hacer realidad un gran sueño, en medio de las dificultades que presenta una sociedad que ha protagonizado a los hombres, es decir, convertirse en maestros y enseñar. Parece un simple sueño, pero hacerlo realidad en la primera mitad del siglo pasado fue un reto solo superado por donne forti .
Niñas del interior, nacidas en Cordeirópolis, en el estado de São Paulo, viajaron valientemente por las ciudades de Viradouro y Río Claro en busca de condiciones para realizar el anhelado estudio. Nunca han pensado en tener una escuela propia, sino en ejercer su vocación de educadores en un aula.“Solo quiero cuatro paredes, una pizarra y pupitres... y una clase para enseñar, eso es suficiente para mí”.

 -Alzira StoccoAmiga de Cora Coralina, Alzira se inspiraba en sus escritos...“Soy la mujer

a la que el tiempo

mucho enseñó.

Enseñó a amar la vida.

No desistir de la lucha.

Reanudar en la derrota.

Renunciar a palabras y pensamientos negativos.

Creer en los valores humanos.

Ser optimista."

 - Cora Coralina      Con toda sencillez y sagacidad, Alzira fue la principal fundadora del Colégio Stocco, pero no deja de lado a su hermana Albina, conocida como doña Nena, porque cree que todo lo bueno viene de a dos.

Una escuela que se origina en la inclusión 
Tras convertirse en profesora titular de la red pública de la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo, aunque estaba casada y tenía una hija de tres años, Sandra, tomó clases en una escuela estatal en la ciudad de Presidente Epitácio, donde las orillas del río Paraná en nada le afligieron. Fue allí donde aprendió que todas las personas querían educación y que todos necesitaban y podían aprender.
Habiendo hecho uso de la prerrogativa legal para la unión de los cónyuges, la profesora Alzira se trasladó a la Escuela Estatal Profesor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes  en Santo André.

El año 1954 reservaba un desafío especial para la profesora Alzira y su hija. Era el año en que se suponía que Sandra se prepararía para tomar el examen de ingreso en el nivel de secundaria. El objetivo era acceder a una de las vacantes competitivas del Gimnasio Américo Brasiliense, considerada la mejor y una de las únicas escuelas de Santo André preparadas para impartir el nivel secundario.

Alzira no creía en el individualismo, sino en la inclusión, la interacción y la colaboración. Unir esfuerzos con el objetivo de generar la sinergia necesaria para superar el desafío; después de todo, los competidores de Sandra podrían convertirse en aliados de estudio.

Además de Sandra, doña Alzira llamó a otros seis estudiantes para que se unieran al grupo que se prepararía para rendir los exámenes de admisión.

La hermana de Alzira, la profesora Albina, conocida como Nena, ayudó en el intento. Albina fue responsable de investigar y editar los materiales que se utilizarían. El Colegio Stocco conserva hasta hoy los manuales escritos por Albina Stocco que fueron utilizados como material didáctico en las dos primeras décadas del llamado Curso Stocco.

Por fin el Curso Stocco 
En 1954 las clases se daban en la Avenida Portugal, en la casa de la familia Stocco, un lugar todavía muy bucólico en aquél entonces, dueño de una naturaleza exuberante. Alzira y su hermana usaban el garaje de su casa como salón de clases.
Después de meses de estudio llegaron los exámenes de Portugués, Aritmética, Historia de Brasil y Geografía, según la Ordenanza Ministerial de la época.  Hubo pruebas escritas y orales.

Todos los alumnos aprobaron, en un promedio de 15 candidatos por vacante. Fue una alegría general, como describe la propia Alzira en su breve autobiografía  titulada “La niña que quería ser maestra”. 

Tras el primer éxito, el Curso Stocco se consolidó y la profesora Alzira empezó a ser muy buscada por las familias que querían que sus hijos e hijas estuvieran bien preparados para la Admisión. 

A mediados de la década de 1960, la sede del curso fue trasladada a la Rua Catequese, en la esquina de la Avenida Padre Anchieta. En este lugar donde ahora están instaladas las gradas del Colegio había un inmueble, cuyos salones fueron transformados en aulas.

Colegio Stocco y Escuela de Educación Infantil Stoquinho 
En 1964, el examen de ingreso ya no era necesario y gradualmente terminó siendo abolido, pero las familias de los que aún se estaban preparando querían que sus hijos menores acompañaran a sus hermanos y así el Curso Stocco se desdobla en la Escuela Stocco y Stoquinho.

Stoquinho, la escuela infantil del Colegio Stocco, entró en funcionamiento en la Rua Catequese, donde, en 2022, comenzó la construcción del edificio de la escuela secundaria.

A fines de la década de 1960 y principios de la década siguiente, Oscar de Camargo Neves Júnior, esposo de doña Alzira Stocco, la impulsó a adquirir un terreno de 27.000 metros cuadrados en Vila Eldízia para trasladar la Educación Infantil que comenzaba a estar en gran demanda. Al principio dudó, pero luego reconoció el potencial del espacio que poco a poco podía transformarse en la recreación del entorno mismo de su infancia feliz.
El lugar pertenecía a un hacendado de nombre Pedro y sería dividido en lotes. Alzira, respetuosa, adquiere la finca y guarda la memoria de Pedro en una placa y conserva su casa como Centro de la Memoria.

Posteriormente, algunos de sus bisnietos estudiaron y se graduaron en el Colegio Stocco, siendo testigos de lo respetuosa que había sido doña Alzira, conservando la historia local.

Visionaria, se dio cuenta muy pronto de que Santo André se estaba volviendo más vertical y los niños estaban confinados en pisos o departamentos y, de esta manera, se propuso ofrecer a sus familias un ambiente saludable que pudiera brindarles un desarrollo mucho más considerable y feliz.

A lo largo de los años, el Colegio Stocco se ha expandido y ha ganado aún más notoriedad.   En la gestión del Profesor Nilson Alves de Souza, todavía en la década de 1970, se completó el ciclo del antiguo  grado y el Colegio pasó a atender hasta la 8° serie, hoy 9° grado de la Enseñanza Fundamental.

En pocos años, el edificio de la escuela se quedó pequeño frente a la demanda y Alzira decidió ampliarlo.

La obra de ampliación no se completó en el tiempo esperado, pero los amigos extendieron su mano y la escuela funcionó por un tiempo en el edificio de la Facultad Senador Flaquer hasta que se pudo completar la remodelación.

La historia del Colegio es inseparable de la historia personal de la profesora Alzira. Habiendo recibido las llaves de la ciudad de Santo André y el título de ciudadana de honor del municipio, sus exalumnos hicieron cola y le pidieron que repitiera el amoroso gesto de corrección tirándoles simbólicamente de las orejas. Fue una fiesta memorable, así como el que celebró el 50 aniversario del Colegio por el que Alzira desfiló en un camión de bomberos abierto.

Figuras destacadas también formaron parte de la historia de Stocco y Stoquinho, y en la escuela estos iconos construyeron su propia historia personal y también como educadores. Podemos mencionar a Elzinha Arnellas Pacheco, campeona olímpica de baloncesto, educadora y profesora de Educación Física e Iara Balieiro Lima , ilustre profesora de Portugués, Inglés y Francés en la ciudad - hoy nombre de una escuela, sin mencionar a Maria Regina Ragognette Cassique y Maria de Fátima Gongora, quienes se han dedicado a la escuela como educadoras y gestoras educativas desde hace más de 50 años.

Luego le tocó a la profesora Sandra de Camargo Neves Sacco  arrancar con el crecimiento del Colegio Stocco. Hija del fundador, quien realizó una gestión audaz, con gran inversión y expansión de la escuela, fue Sandra quien decidió crear estratégicamente la Unidad 2, con el fin de cerrar la brecha entre el jardín de infancia en Stoquinho y la escuela primaria en Stocco. Sandra también amplió el edificio de la Unidad 3, creando el edificio donde se ubican el auditorio, administración y otros espacios pedagógicos.
Alzira murió en 2013 a la edad de 96 años. Sus sucesores, el Profesor Marco Antônio Stocco de Camargo Neves y la Profesora Sandra de Camargo Neves Sacco, decidieron, cada uno en su momento y a su manera, depositar su confianza en las Profesoras Isabel Sacco y Jozimeire Angélica Stocco Camargo Neves da Silva para la dirección ejecutiva de la escuela.

Ambas implementan valientemente, a partir de 2016, el Proyecto Innovar, con el fin de modernizar todos los procesos de la institución.

La renovación abarcó no solo la estructura pedagógica, sino que modernizó completamente la infraestructura física, de mobiliario, tecnológica, operativa, de gestión de relaciones, de marketing y de comunicación del Colegio Stocco.

Y para coronar esta magnánima historia de sueño y osadía, a partir de 2022 el Colegio completó el ciclo de Educación Básica e inauguró, con base en los pilares de Educación Integral, Ciudadanía Mundial, Internacionalización Curricular y Aprendizaje Permanente, el Bachillerato, y actualmente se encuentra en ejecución su curso, innovando con la audaz construcción de otra nueva unidad en el Bairro Jardim, que estará dedicada especialmente a este segmento de educación.

Así definían Alzira y Nena la escuela: “La escuela es como un corazón que late dentro de nosotros… va más allá de sus paredes de mampostería y sus pisos de madera… es la presencia física de lo que deseamos para los alumnos, para los maestros, los colaboradores, las familias... quienes la integran podrán amarla y recibir nuestro gran amor”.“Le pido permiso al mundo

 ¡Para actuar donde quieras!

 Mi apellido es Competencia

 ¡Y mi nombre es Mujer!”

 - Fátima Aparecida Santos de Souza, la "Poetisa Pérola Neggra"

Plantas 
El Colégio Stocco cuenta con cuatro plantas: dos unidades en el Barrio Jardim, que atiende la Enseñanza Fundamental 1, 2 y una unidad exclusiva que atiende lo Ensino Médio , otra unidad, también llamado Complexo Stoquinho , en la Vila Alzira, dedicada a los años iniciales de la Enseñanza Fundamental 1 y otra más destinada a la Educación Infantil - todas en el ciudad de Santo André.

Planta 1 - Stoquinho - Educación Infantil (Guardería e Infantil 1 a 5)

Planta 2 - Enseñanza Fundamental 1 (1° y 2° año)

Planta 3 - Enseñanza Fundamental 1 (3° a 9° año)

Planta 4 - Ensino Médio (Secundaria)

Misión, visión y valores

Misión 
La Misión del Colégio Stocco es extraer las potencialidades de sus estudiantes por medio de un proceso educacional estable y continuo. La escuela busca desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes para que puedan actuar en la sociedad de forma creativa, crítica, autónoma  y responsable  .

Visión 
Educación escolar de gran relevancia para el desarrollo y emancipación del ser humano. Formación y reconocimiento del valor de sus profesionales. Afectividad y respeto a las diferencias. Honestidad, justicia y ética. Integridad y civilidad. Tradición, innovación  y transformación como valores no contradictorios. Libertad y responsabilidad como valores indisociables.

Valores 
El Colégio Stocco cree que la educación es esencial para el desarrollo del ser humano, libertándolo y expandiendo sus horizontes. El Colégio Stocco invierte constantemente en la formación de los profesionales y valora su trabajo por encima de todo. La escuela respeta las diferencias individuales, privilegia valores como honestidad, justicia, ética e integridad y cultiva la tradición sin dejar de ser innovadora.

 Comprensión de los derechos y deberes de la persona humana.
 Respeto a la dignidad y a las libertades fundamentales del hombre.
 Preparo del individuo para la construcción de conocimientos relacionados con la tecnología. 
 Preservación y expansión del patrimonio cultural.
 Integración social, cohibiéndose cualquier tipo de prejuicio racial, social, religioso o político. 
 Igualdad de condiciones para acceso a la escuela y permanencia en ella.
 Libertad para aprender, enseñar, investigar y divulgar cultura y arte. 
 Pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas.
 Valoración del profesional en la educación escolar.
 Garantía del patrón de calidad.
 Valoración de la experiencia extraescolar.
 Vinculación entre la educación escolar, el trabajo y las prácticas sociales.

Stoqueros Notables

Galería

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Referencias 

Escuelas de Brasil
Escuelas